Пабло Эмилио Сандоваль (, ) — венесуэльский профессиональный бейсболист, выступающий на позиции игрока третьей базы клуба Главной лиги бейсбола «Сан-Франциско Джайентс». Сандоваль двукратный участник матча всех звёзд МЛБ и дважды вместе с «Джайентс» выигрывал Мировую серию. В первой игре 2012 Мировой серии он сделал три хоум-рана, став четвёртым игроком в истории лиги, сделавшим три хоум-рана в игре Мировой серии, и был назван самым ценным игроком Мировой серии.

Ранняя жизнь 
Пабло Сандоваль родился 11 августа 1986 года в Пуэрто-Кабельо (Венесуэла) в семье Пабло-старшего и Амелии Сандоваль. Уже в детстве он начал увлекаться бейсболом и тренировался со своим старшим братом Майклом в пустом гараже. Его любимыми игроками были Омар Визкел (позже они будут играть вместе в «Джайентс») и Андрес Галаррага. Хотя Пабло родился левшой, он хотел играть на позиции шорт-стопа, как Визкел, поэтому в возрасте девяти лет научился бросать мяч и правой рукой. Хотя умение кидать обеими руками сохранилось и в более позднем возрасте, в матчах он бросает правой рукой.

Профессиональная карьера

Бостон Ред Сокс (2015—) 
24 ноября 2014 года Сандоваль подписал пятилетний контракт (с возможностью клуба продлить его ещё на один год) на сумму 100 млн долларов с «Бостон Ред Сокс». Официально подписание соглашение было объявлено днём позже — 25 ноября. Сам Пабло так высказался по поводу своего перехода в новую команду: «Это было тяжёлое решение для меня. Мне потребовалось много времени, что быть уверенным, что я делаю правильное решение…Но мне хотелось новых вызовов. Я сделал этот выбор, чтобы быть здесь, в Бостоне, потому что мне был нужен новый вызов».

Выступления в Венесуэле 
Как и многие другие венесуэльские игроки МЛБ, зимой Сандоваль играет в Венесуэльской зимней лиге, где он выступает за клуб «Навегантес дель Магелланес». В 2013 году он помог «Навегантес» завоевать чемпионский титул впервые с 2002 года. Сам Пабло был назван самым ценным игроком плей-офф. После победы в родном чемпионате Сандоваль сказал: «Ни что не сравниться с чемпионским титулом здесь, в Венесуэле с Навегантес. Однако это нельзя сравнить с победой в Мировой серии, так как это совсем разные вещи. Однако это особое чувство быть чемпионом здесь».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Статистика на сайте MLB.com

Бейсболисты Венесуэлы
Кэтчеры МЛБ
Игроки первой базы МЛБ
Игроки третьей базы МЛБ
Игроки «Сан-Франциско Джайентс»
Игроки «Бостон Ред Сокс»
Игроки «Атланта Брэйвз»